Международный теннисный турнир в Страсбурге 2008 — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования игрались на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2008 является 22-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Страсбурге с 19 по 24 мая 2008 года. Турнир являлся одним из последних соревнований соревнованием WTA перед Roland Garros.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Марион Бартоли (№ 9 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Анабель Медина Гарригес выигрывает свой 1й титул в сезоне и 8й за карьеру в туре ассоциации.
 Анабель Медина Гарригес в третий раз за четыре года выигрывает страсбургский турнир в одиночном разряде.
 Катарина Среботник уступает свой 1й в сезоне и 6й за карьеру финал на соревнованиях ассоциации.
 Катарина Среботник уступает свой 4й подряд финал на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Татьяна Перебийнис выигрывает свой 1й в сезоне и 6й за карьеру титул на соревнованиях ассоциации.
 Янь Цзы выигрывает свой 2й в сезоне и 15й за карьеру титул на соревнованиях ассоциации.
 Янь Цзы во второй раз выигрывает страсбургский турнир в парном разряде.
 Янь Цзы выигрывает свой первый титул в дуэте не с соотечественницей.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Страсбурге

 WTA Тур 2008

 Серия турниров 3-й категории WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Франция
Теннис
Май 2008 года
2008